Jack McCarthy (1869-1931), joueur américain de baseball
Jack McCarthy (1898-1958), footballeur irlandais